Aleksandar Vučić – politico serbo, Presidente della Repubblica di Serbia dal 2017
 Ivan Bunić Vučić – scrittore croato
 Martin Vučić – musicista e cantante pop macedone
 Miloš Vučić – calciatore montenegrino
 Sanja Vučić – cantante serba